Lorenzo Brancati di Lauria (1612-1693), cardinal italien ;
 Paula Brancati (1989-), actrice canadienne ;
 Vitaliano Brancati (1907-1954), écrivain italien.

Voir aussi 
 Prix Brancati, un prix littéraire italien.